Schwarzenbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Schwarzenbacher (* 1956), österreichischer Politiker (ÖVP), Landwirt und Bautechniker
 Maria Schwarzenbacher, österreichische Skirennläuferin
 Robert Schwarzenbacher (* 1973),  österreichischer HTL-Lehrer und ehemaliger Professor der Universität Salzburg

Siehe auch:
 Schwarzenbach